Pucheni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pucheni (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Pucheni (Moroeni), Dorf im Kreis Dâmbovița